Pavel Vladimirovich Yakovlev (Liubertsi, 7 de abril de 1991) Pavel Yakovlev é um futebolista russo que atua como atacante. Atualmente defende o Anzhi.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Liubertsy
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Krylia Sovetov